Battaglia di Liegnitz (1241) o Battaglia di Legnica – combattuta il 9 aprile 1241 nell'ambito dell'invasione mongola dell'Europa
 Battaglia di Liegnitz (1634) – combattuta il 13 maggio 1634 nell'ambito della guerra dei trent'anni
 Battaglia di Liegnitz (1760) – combattuta il 15 agosto 1760 nell'ambito della guerra dei sette anni